Svegliatevi nel core — знаменитая ария из барочной оперы Георга Фридриха Генделя «Юлий Цезарь в Египте» (Акт 1, сцена 1) (написана в 1724 году, либретто Николя Франческо Аим.

Ария исполняется персонажем по имени Секст (Секст Помпей Магн), сыном Помпея Великого, которого коварно убили по прибытии в Египет. Секст уверяет свою мать Корнелию (на самом деле — мачеху), что отмстит за смерть отца. Действие происходит на мосту через Нил при входе в Александрию (Египет), в 48 году до н. э.

Партия предназначалась для лирического колоратурного сопрано в травести-роли (женщины, переодетой в мужчину), но в настоящий момент ария входит в репертуар и теноров, например, Пласидо Доминго.

Текст

Ссылки 
 Энциклопедическая карточка арии в Aria Database
 Ноты оперы

Арии Георга Фридриха Генделя
Оперные номера по алфавиту
Теноровые арии
Арии для сопрано
Арии на итальянском языке